Heraklion bezeichnet:
 Iraklio, die größte Stadt der südgriechischen Insel Kreta und der Sitz der Verwaltungsregion Kreta
 Heraklion (Schiff), 1966 gesunkene Fähre
 das ehemalige Radsportteam Heraklion-Nessebar 

Siehe auch:
 Herakleion
 Herakleios (Begriffsklärung)